Николай Коперник — музыкальная группа из Москвы, иногда относимая к русскому року. Исполняла своеобразную музыку, в которой прослеживалось влияние фанка, арт-рока, психоделики, электроники, новой волны. Лидер группы — певец, гитарист и композитор Юрий Орлов. Группа была образована в 1981 году и за 12 лет своего существования выпустила несколько магнитоальбомов. Вершиной творчества стал первый из них — «Родина» (1986), который был включён в книгу Кушнира «100 магнитоальбомов советского рока». Песни, вошедшие в этот альбом, написаны на стихи из сборника к 60-летию образования СССР, а сам альбом является одной из вершин постмодернистского искусства Советского Союза того времени.

В мае 1988 года группа выступила на фестивале «Музыканты за мир». В 1993 году группа прекратила своё существование.

В 2005 году возобновила свою деятельность в обновлённом составе. В 2011 году вышел альбом «Огненный лёд».

Состав 

 Юрий Орлов — вокал, гитара, лидер группы и автор большинства текстов и музыки (записывался в «Оберманекен» — 1987, после 1991 — проекты «Ф.И.О.», «Холодная рука Москвы», сольные работы, музыка к фильму «Дети чугунных богов»);
 Олег Андреев — безладовый бас (1984—1991, с 1996 года жил в Колумбии, ныне -  в Екатеринбурге);
 Дмитрий Цветков — барабаны (1986—1991, с 1991 года живёт в Голландии);
 Григорий Целовальников — гитара (1987);
 Алексей Алексеев — гитара (1985—1987, потом играл в группе «Гималаи»);
 Игорь Лень — клавишные (1985—1986, записывался в «Оберманекен» — 1987, затем работал с Лаймой Вайкуле + сольный проект, живёт в США);
 Борис Раскольников — гитара (1986—1988, основатель и хозяин клуба «Третий путь», сольные проекты — «Фантастический Борис Раскольников (ФБР)», «Солнечное эхо»; записывался в «Оберманекен» — 1988—1989);
 Игорь Андреев — альт-саксофон (1986—1990, до этого играл в «Браво»);
 Максим Трефан — клавишные (1987—1988, затем играл в «Вежливом Отказе», «Коррозии металла» («Питон») и «Альянсе», сольные проекты);
 Александр Хуторовский — тромбон (1987—1991);
 Андрей Лукьянов — валторна (1987, затем участвовал в записи пластинки «Нонсенс» Гарика Сукачёва в 1987 году);
 Константин Михеев — труба (1988, затем лидер группы «Сакура»);
 Евгений Осин — перкуссия (1988, затем лидер группы «Дед Мороз», сольный проект);
 Константин Баранов — гитара (1986—1989, затем играл в «Альянсе», с 1992 года живёт в США);
 Константин Гаврилов — клавишные (1989, до этого играл в «Альянсе», с 1990 года живёт в США);
 Константин Смирнов — клавишные (1988, затем в группе «Моральный кодекс»);
 Владимир Гуськов — гитара (1989—1991, с 1991 года живёт в Голландии);
 Павел Хотин — клавишные (1989, 2005, играл в группах «Звуки Му», «Тетрис», записывался в Оберманекен — 1998);
 Сергей Хазанов — гитара (1990, + группа «Гималаи»);
 Петр Миков — гитара (+ группа «Конец Фильма»);
 Владислав «Rush» Ицкович — барабаны (текущий состав).

Дискография 

«Родина» (1985, магнитоальбом; 2005 cd)
«Северный Путь» (1987, магнитоальбом)
«Голова в пространстве» (1988, магнитоальбом)
«Концерт в Риге» (1988, магнитоальбом)
«Концерт в Тиране» (1989, магнитоальбом, з/р О. Сальхов)
«Ослеплённый от солнца» (BSA Records 1989/1993, cd, з/р О. Сальхов)
«Голова в пространстве» (сингл) («Фирма Мелодия» 1989, винил)
«Генерал Галактики» (1990)
«Зеркала» (1991)
«Огненный лёд» (2010, Мазай коммуникейшенс)

Примечания

Ссылки 
 100 магнитоальбомов советского рока. Николай Коперник «Родина»
 Официальный сайт группы «Николай Коперник» 
 Кристаллический луноид «Николая Коперника»  / Специальное радио, октябрь 2007

Музыкальные коллективы по алфавиту
Рок-группы СССР
Московская рок-лаборатория
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1981 году